Papež Urban je bilo ime več papežev:

 Papež Urban I. (222–230)
 Papež Urban II. (1088–1099)
 Papež Urban III. (1185–1187)
 Papež Urban IV. (1261–1264)
 Papež Urban V. (1362–1370)
 Papež Urban VI. (1378–1389)
 Papež Urban VII. (1590)
 Papež Urban VIII. (1623–1644)